Riha ist der alte Name der türkischen Stadt Şanlıurfa sowie der türkischen Provinz Şanlıurfa (Provinz).

Riha oder Říha ist der Familienname folgender Personen:
 Bohumil Říha (1907–1987), tschechischer Schriftsteller
 Carl Riha (1923–2012), österreichischer Opernregisseur
 Emilie Riha (1921–2005), Archäologin mit Schwerpunkt auf römische Metallfunde
 Fritz Riha (1921–2016), österreichischer Schriftsteller und Kabarettist
 Georg Riha (* 1951), österreichischer Filmemacher
 Hans Riha (1910–1962), österreichischer Metallarbeiter, Industrieller, Gewerkschaftsfunktionär und Politiker
 Hans Riha (Motorradfahrer) (1909–1932), österreichischer Motorradfahrer

 Karl Riha (* 1935), deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Manfred Riha (* 1956), österreichischer Radiomoderator & DJ
 Martin Josef Říha (1839–1907), tschechischer Bischof von Budweis
 Maurus Riha (1889–1971), österreichischer Ordensgeistlicher, Abt der Benediktinerabtei Michaelbeuern
 Miloš Říha (1958–2020), tschechischer Eishockeytrainer
 Monika Riha (* 1956), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Ortrun Riha (* 1959), deutsche Germanistin und Medizinhistorikerin
 Susanne Riha (* 1954), österreichische Sach- und Kinderbuchautorin und Illustratorin
 Tomáš Říha (* 1984), tschechischer Handballspieler
 Václav Říha (1867–1937), tschechischer Literaturhistoriker, Ethnograph, Komparatist und Schriftsteller, siehe Václav Tille

riha steht für:
 riha Richard Hartinger Getränke, ein internationales Getränkeunternehmen mit Sitz in Deutschland

RIHA steht für:
 RIHA Journal, internationale Online-Zeitschrift für kunsthistorische Forschung

Siehe auch:
 Rziha

Abkürzung